

Persone 
 Andrea Caldarelli (1990), pilota automobilistico italiano
 Ariel Caldarelli (1959), attore uruguaiano
 Gero Caldarelli (1942-2017), mimo e attore italiano
 Guido Caldarelli (1967), fisico italiano
 Secondo Caldarelli (1923-1978), calciatore lussemburghese

Pagine correlate 
 Cardarelli